Markus Korhonen, finski hokejist, * 29. april 1975, Tampere, Finska.

Kariera

Korhonen se je hokejskih veščin izučil v rodnem Tampereju. V dresu kluba TuTo Turku je debitiral v sezoni 1994/95 v finski SM-liiga. Tam je zasedal mesto rezervnega vratarja ob bolj uveljavljenima Lehtonenu in Tammi. Do preloma tisočletja je igral za rodni Ilves Tampere. Za štiri sezone (do konca sezone 2002/03) je nato igral v klubu Kärpät Oulu v finski SM-liiga. Tu je tudi odigral svoje najboljše tekme, saj je imel povprečje v sezoni 2001/02 kar 91,5%. 

V sezoni 2003/04 se je preselil na Švedsko. Tam je branil barve Brynasa, v povprečju je v elitni švedski hokejski ligi prejemal 2,7 gola na tekmo, kar pomeni 90,5%.  V ekipi je začel tudi naslednjo sezono, a kmalu pristal v elitni ruski ligi pri ekipi SKA St. Petersburg. V Rusiji je ostal do konca sezone, nato se je vrnil v Brynas. 

V sezoni 2006/07 je igral za švedsko ekipo Malmö IF Redhawks. V tem klubu je imel povprečje obranjenih strelov 90,0%, v končnici pa celo 91,3%. V sezoni 2007/08 je še tretjič prestopil v švedsko ekipo Brynas IF. Zaradi ne najboljših predstav, predvsem v končnici, mu Švedi niso ponudili nove pogodbe, zato se je preselil v danski Esbjerg IK. Ker na Danskem ni branil, je med sezono prestopil v Slovenijo k ekipi HDD Tilia Olimpija.

Pregled kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 91/92
|
| 10
| 22
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.31
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 92/93
|
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 92/93
|
| 12
| 32
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.63
| .873
|
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 16
| 41
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.50
| .860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 95/96
|
| 14
| 50
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.19
| .884
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska 3. liga
| 95/96
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.96
| .842
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska ml. liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 2
| 8.00
| .800
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 96/97
|
| 16
| 50
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.74
| .898
|
| 0
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 97/98
|
| 7
| 48
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.92
| .905
|
| 1
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
| 5.91
| .800
|-
| Ilves Tampere
| Kontinentalni pokal
| 97/98
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Evropska liga
| 98/99
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.01
| .922
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 98/99
|
| 18
| 38
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.30
| .885
|
| 0
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Hermes Kokkola
| Finska 2. liga
| 98/99
|
| 13
| 14
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.15
| .937
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 99/00
|
| 36
| 47
| 1
| 3
| 4
| 6
| 1.74
| .930
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 4
| 0
| 2.09
| .932
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 00/01
|
| 48
| 56
| 0
| 3
| 3
| 4
| 3.08
| .907
|
| 9
| 9
| 0
| 1
| 4
| 2
| 2.40
| .936
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 01/02
|
| 24
| 54
| 0
| 2
| 2
| 4
| 2.60
| .915
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 2
| 0
| 5.00
| .833
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 02/03
|
| 21
| 48
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.79
| .903
|
|
| 15
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 48
| 50
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.73
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 8
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.74
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 04/05
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 24
| 48
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.75
| .904
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.41
| .947
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 06/07
|
| 14
| 19
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.42
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 06/07
|
| 17
| 20
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.95
| .900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska 2. liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.16
| .913
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 07/08
|
| 27
| 47
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.98
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.65
| .829
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 08/09
|
| 7
| 8
|
|
|
|
| 5.48
| .823
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 12
| 20
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.55
| .887
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 08/09
|
| 5
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.77
| .913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 08/09
|
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.51
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| LeKi Lempäälä
| Finska 2. liga
| 09/10
|
| 5
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.18
| .936
|
| 8
|
|
|
|
|
| 3.09
| .920
|}

Viri

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti TuTo Turku
Hokejisti Hermes Kokkola
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Esbjerg IK
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti LeKi Lempäälä